Die Communauté de communes de la Haute-Saintonge  ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Charente-Maritime in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 1. Januar 2014 gegründet und umfasst 129 Gemeinden. Sie ist damit der größte Gemeindeverband Frankreichs.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

HauteSaintonge
Gegründet 2014